Флаг муниципального образования Ка́менское городское поселение Вичугского муниципального района Ивановской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 июня 2012 года решением Каменского городского поселения № 33 и 2 июля 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7789.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, с воспроизведённым вплотную к древку изображением композиции герба Каменского городского поселения в жёлтом, голубом и зелёном цветах (с тёмными контурами). Отношение ширины жёлтой полосы к длине полотнища 1:5».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле — золотой, обременённый извивающейся лентой с чередующимися лазоревыми и зелёными складками,  край, из которого посередине вырастают две ветви — сосновая с шишкой и берёзовая с серёжками, изогнуто расходящиеся вверх и вниз и вписанные концами; при этом части поля между краем и ветвями заполнены зеленью».

Обоснование символики 
Жёлтая полоса вместе с ветками создают образ литеры «К», что гласно указывает на начальную букву названия городского поселения.

Цветная лента аллегорически символизирует старинное производство по окраске тканей.

Ветки сосны и берёзы — символизируют центральный парк в посёлке Каменка, в котором растут реликтовые хвойные деревья и уникальный памятник природы парк «Берёзовая роща».

Узкое голубое пространство между ветками, расширяющееся вправо и переходящее в синее поле — аллегория устья реки Сунжа, протекающей по территории городского поселения и здесь же впадающей в Волгу.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Зелёный цвет символизирует богатую природу поселения и его окрестностей, а также символизирует молодость, весну, здоровье и надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, величия, прочности, интеллекта.

Примечания 

Флаги с изображением сосны
Флаги с изображением берёзовых листьев